A Spengler-kupa egy hagyományos jégkorongtorna Davosban, Svájcban.

A Spengler-kupa a világ második legrégebbi jégkorong kupája a Stanley-kupa után. A meghívásos torna házigazdája a HC Davos. A torna mérkőzései karácsony és szilveszter között vannak.

Története
A kupáért először 1923-ban játszottak. A tornát a későbbiekben a csehszlovák és szovjet csapatok nyerték többségében 1965 ls 1983 között. 1984-ben a kanadai szövetség összeszedte legjobb európai játékosait, és Team Canada néven nevezte őket a tornára. A csapat azóta 16-szor nyerte meg a Spengler-kupát.

1978 előtt a tornát szabadtéren, majd utána fedett pályán rendezték.

Trófea
A jelenlegi kupán egy arany gömb van, ami ezüst jégkorongütőkkel van körbevéve. A kupa a nevét a megalkotója, Dr. Carl Spengler után kapta.

A Spengler-kupa győztesei 

1 Az Oxford University és az LTC Praha mérkőzés eredménye hosszabbítás után is 0-0 lett. Mindkét csapat bajnoknak tekintendő.

Források
 Spengler Kupa weboldala

Jegyzetek 

Jégkorongtornák
Svájc sportélete